Petrophila (vlinder): geslacht van vlinders uit de familie grasmotten (Crambidae)
 Petrophila (schimmel): geslacht van schimmels uit de orde Capnodiales